Federació de Pensionistes i Jubilats, federació de branca dins del sindicat espanyol Comissions Obreres
 Front del Poble de Judea, partit polític fictici que apareix a la pel·lícula La vida de Brian